Alabasterhaut bezeichnet:
 eine sehr helle, ebenmäßige, alabasterfarbene Haut mit samtigem Glanz, die im Barock als Schönheitsideal adliger Damen galt
 ein Buch über den Architekten Wiel Arets